Ше́лег () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Шелег, Александр Павлович (20 июль 1938) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер СССР и БССР. 
 Шелег, Владимир Иванович (род. 1973) — белорусский футболист, полузащитник.
 Шелег, Михаил Владимирович (род. 1955) — российский поэт, писатель, музыкант, автор-исполнитель русского шансона.
 Шелег, Ольга Михайловна (1931—1965) — лауреат Государственной премии СССР.

Примечания